

Giorno 1 (27 Maggio)
Teste di serie eliminate:
Singolare femminile:  Jeļena Ostapenko [5],  Venus Williams [9],  Johanna Konta [22]

Giorno 2 (28 Maggio)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Philipp Kohlschreiber [22],  Stan Wawrinka [23],  Gilles Müller [29]
Singolare femminile:  Anastasija Sevastova [20],  Kristina Mladenovic [29]

Giorno 3 (29 Maggio)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Jack Sock [14],  Adrian Mannarino [25],  Feliciano López [28]
Doppio maschile:  Mike Bryan /  Sam Querrey [16]

Giorno 4 (30 Maggio)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Sam Querrey [12],  Tomáš Berdych [17]
Singolare femminile:  Carla Suárez Navarro [23],  Alizé Cornet [32]
Doppio maschile:  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer [7],  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff [14]
Doppio femminile:  Ashleigh Barty /  CoCo Vandeweghe [7],  Jeļena Ostapenko /  Elena Vesnina [10],  Shūko Aoyama /  Miyu Katō [14],  Alicja Rosolska /  Abigail Spears [15]
Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Michael Venus [6]

Giorno 5 (31 Maggio)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Denis Shapovalov [24]
Singolare femminile:  CoCo Vandeweghe [15],  Ashleigh Barty [17],  Zhang Shuai [27],  Anastasia Pavlyuchenkova [30]
Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Rajeev Ram [9]
Doppio femminile:  Elise Mertens /  Demi Schuurs [12]
Doppio misto:  Kateřina Siniaková /  Jamie Murray [4]

Giorno 6 (1 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Grigor Dimitrov [4],  Pablo Carreño Busta [10],  Roberto Bautista Agut [13],  Damir Džumhur [26]
Singolare femminile:  Elina Svitolina [4],  Naomi Ōsaka [21]
Doppio maschile:  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers [11],  Julio Peralta /  Horacio Zeballos [15]
Doppio femminile:  Nadiia Kichenok /  Anastasia Rodionova [16]
Doppio misto:  Tímea Babos /  Rohan Bopanna [7]
Programma della giornata

Giorno 7 (2 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Lucas Pouille [15],  Kyle Edmund [16],  Richard Gasquet [27],  Albert Ramos Viñolas [31],  Gaël Monfils [32]
Singolare femminile: Karolína Plíšková [6],  Petra Kvitová [8],  Julia Görges [11],  Kiki Bertens [18],  Magdaléna Rybáriková [19],  Daria Gavrilova [24]
Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [1],  Jamie Murray /  Bruno Soares [4],  Raven Klaasen /  Michael Venus [10]
Doppio femminile:  Latisha Chan /  Bethanie Mattek-Sands [4],  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld [11]
Doppio misto:  Xu Yifan /  Oliver Marach [3]
Programma della giornata

Giorno 8 (3 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  David Goffin [8],  Kei Nishikori [19],  Fernando Verdasco [30]
Singolare femminile:  Anett Kontaveit [25],  Barbora Strýcová [26],  Mihaela Buzărnescu [31]
Doppio femminile:  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [9]
Doppio misto: Andreja Klepač /  Jean-Julien Rojer [5]
Programma della giornata

Giorno 9 (4 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Kevin Anderson [6],  John Isner [9],  Fabio Fognini [18]
Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [2],  Caroline Garcia [7],  Elise Mertens [16]
Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [3]
Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [5],  Nicole Melichar /  Květa Peschke [13]
Programma della giornata

Giorno 10 (5 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Alexander Zverev [2],  Novak Đoković [20]
Singolare femminile:  Daria Kasatkina [14]
Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [5],  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin [13]
Doppio femminile:  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [3]
Programma della giornata

Giorno 11 (6 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare femminile: Angelique Kerber [12],  Maria Sharapova [28]
Doppio femminile:  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic [1]
Doppio misto:  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah [8]
Programma della giornata

Giorno 12 (7 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Marin Čilić [3],  Diego Schwartzman [11]
Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [3],  Madison Keys [13]
Doppio maschile:  Nikola Mektić /  Alexander Peya [8]
Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić [1]
Programma della giornata

Giorno 13 (8 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Juan Martín del Potro [5]
Doppio maschile: Feliciano López /  Marc López [8]
Doppio femminile: Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová [2],  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan [8]
Programma della giornata

Giorno 14 (9 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare femminile: Sloane Stephens [10]
Doppio maschile: Oliver Marach /  Mate Pavić [2]
Programma della giornata

Statistiche della finale femminile

Giorno 15 (10 Giugno)
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Dominic Thiem [7]
Programma della giornata

Statistiche della finale maschile 

Open di Francia 2018